Nonneseter kloster  kan syfta på:

 Nonneseter kloster, Oslo
 Nonneseter kloster, Bergen